Pseudophragmotrichum är ett släkte av svampar. Pseudophragmotrichum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudophragmotrichum